Klubbergstjärnarna är ett par sjöar i Härjedalens kommun i Härjedalen och ingår i :

Klubbergstjärnarna (Överhogdals socken, Härjedalen, 690523-145100), sjö i Härjedalens kommun 
Klubbergstjärnarna (Överhogdals socken, Härjedalen, 690542-145079), sjö i Härjedalens kommun 

Insjöar i Ljusnans avrinningsområde
Insjöar i Härjedalen
Insjöar i Härjedalens kommun